Il doppio del torneo di tennis South Orange Open 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Raúl Ramírez e Van Winitsky che hanno battuto in finale Jai Di Louie e Blaine Willenborg 3–6, 6–4, 6–1.

Teste di serie 

 Raúl Ramírez /  Van Winitsky (campioni)
 Schalk Van Der Merwe /  Ricardo Ycaza (quarti di finale)

 Anand Amritraj /  Tim Wilkison (semifinali)
 Shlomo Glickstein /  Steve Meister (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

South Orange Open 1982